Von-Seeckt-Kaserne steht für:

 Von-Seeckt-Kaserne (Potsdam)
 Von-Seeckt-Kaserne in Magdeburg, siehe Angerkaserne
 Seeckt-Kaserne (Celle), auch Generaloberst-von-Seeckt-Kaserne